Ве́нчер () — немецкая фамилия:
 Герберт Венчер (1900—1994) — немецкий художник
 Макс Венчер (1862—1942) — немецкий философ
 Эльза Вельчер (1877—1946) — немецкий философ и педагог
 Юлиус Венчер (1842—1918) — немецкий художник
 Тина Хаим-Венчер (18887-1974) — немецкий и австралийский скульптор